Huis Hohenlohe-Waldenburg
 Graafschap Hohenlohe-Waldenburg, een graafschap binnen het Heilige Roomse Rijk